Joker henviser til flere artikler:

 Joker (søgemaskine) – Dansk baseret søgemaskine, med fokus på de nordiske lande.
 Joker (kort) – specielt kort i et kortspil
 Joker (lotto) – Spil hos Dansk Tipstjeneste
 Joker (sanger) – medlem af Ace of Base
 Jokeren (Batman) – fiktiv superskurk
 Jokeren (rapper) – dansk rapper
 Joker (film fra 1991), dansk/svensk film instrueret af Sune Lund-Sørensen
 Joker (film fra 2019) – amerikansk film fra 2019 af Todd Phillips
 Joker – spilfigur i Mass Effect serien
 Joker – en betegnelse for en nar.

Se også 
 Jokeren